Poiane ima više značenja:
 Poiane, Brescia
 Poiane, Verona